Geowissenschaftliche Mitteilungen steht für:

 Geowissenschaftliche Mitteilungen (TU Wien), eine Schriftenreihe der TU Wien
 Geowissenschaftliche Mitteilungen (GMit), gemeinsames Veröffentlichungsorgan verschiedener geowissenschaftlicher Organisationen